Anna Jagellona – regina di Polonia 
 Anna Jagellona – principessa polacca
 Barbara Jagellona – principessa polacca
 Caterina Jagellona – nobile polacca
 Edvige Jagellona – principessa polacco-lituana
 Sofia Jagellona – principessa polacca